94. længdegrad kan henvise til:

 94. vestlige længdekreds
 94. østlige længdekreds